Velika nagrada Japonske 2003 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 12. oktobra 2003.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 53
| 1:25:11,743
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 11,085 s
| 8
| 8
|-
! 3
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 11,614 s
| 7
| 6
|-
! 4
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 53
| + 33,106 s
| 9
| 5
|-
! 5
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 53
| + 34,269 s
| 20
| 4
|-
! 6
| 16
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 53
| + 51,692 s
| 13
| 3
|-
! 7
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 53
| + 56,794 s
| 3
| 2
|-
! 8
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| + 59,487 s
| 14
| 1
|-
! 9
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 53
| + 1:00,159
| 11
|  
|-
! 10
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 53
| + 1:01,844
| 4
|  
|-
! 11
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 53
| + 1:11,005
| 6
|  
|-
! 12
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 52
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 13
| 15
|  Justin Wilson
| Jaguar-Cosworth
| 52
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 14
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Ford
| 51
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 15
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 51
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 16
| 18
|  Nicolas Kiesa
| Minardi-Cosworth
| 50
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 33
| Brez goriva
| 16
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 17
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 9
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 9
| Hidravlika
| 2
|  
|}

Formula 1 sezona 2003
2003